Катастрофа Boeing 737 под Мяоли — авиационная катастрофа, произошедшая 22 августа 1981 года самолёта Boeing 737-222 авиакомпании «», бортовой номер B-2603, выполнявшего рейс из Тайбэя в Гаосюн. Борт покинул аэропорт и взял курс на пункт назначения, но через 14 минут развалился в воздухе.

Несмотря на то, что многие считали будто бы авария вызвана взрывным устройством, расследование Совета гражданской авиации Китайской Республики пришло к выводу, что сильная коррозия привела к разрыву корпуса воздушного судна из-за разницы давления.

5 августа уже была отмечена потеря давления в кабине пилотов, и экипаж был вынужден вернуть самолёт в Тайбэй для ремонта, ставшего последним перед роковым рейсом.

Катастрофа произошла в 151 км к югу от Тайбэя, и обломки были разбросаны в радиусе 6,4 км. Всего погибло 110 пассажиров и членов экипажа, включая 18 японских граждан (в том числе Кунико Mукода) и двух американцев.

Примечания

Ссылки 
 Катастрофа на сайте aviation-safety.net
 UK CAA Document CAA 429 World Airline Accident Summary (ICAO Summary 4/76)

Авиационные происшествия на Тайване
Авиационные происшествия с Boeing 737 Original
Тайвань
События 22 августа
Август 1981 года
1981 год на Тайване